Settimo může znamenat:

 Settimo Milanese – italské město v oblasti Lombardie
 Settimo Rottaro – italské město v oblasti Piemontu
 Settimo San Pietro – italské město v regionu Sardinie
 Settimo Torinese – italské město v oblasti Piemontu 
 Settimo Vittone – italské město v oblasti Piemontu